Le Roc (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 De alias van Rock de Braziliaan, een piraat uit de 17e eeuw